Графиня де Монсоро — название, имеющее несколько значений.

 Графиня де Монсоро — роман Александра Дюма-отца.
Графиня де Монсоро (La signora di Monsoreau) — итальянский немой фильм 1909 года режиссёра Марио Казерини.
  — французский немой фильм 1923 года режиссёра Рене ле Сомптьера.
Графиня де Монсоро — французский мини-сериал 1971 года режиссёра Янника Андреи.
 Графиня де Монсоро — российский телесериал по мотивам романа.
 Графиня де Монсоро — французский фильм режиссёра Мишеля Хассана (к/к «France 2»).